Biografies
 Primer cognom
 Renata Tarragó Fàbregas (Barcelona, 1927 - Mataró, 2005), guitarrista i professora de música catalana.
 Roser Tarragó i Aymerich (Barcelona, 1993), jugadora de waterpolo catalana
 Sílvia Tarragó Castrillón (Sant Andreu de Palomar, 1971) escriptora
 Gracià Tarragó i Pons (Salamanca, 1892 - Barcelona, 1973), guitarrista i compositor espanyol
 Josep Tarragó i Colominas (Reus, 1945 - Barcelona, 27 de juny de 2014) , veterinari català
 Josep Alfons Tarragó i Pleyan (Lleida 1916 - 1983), professor de l'Instituto de Segunda Enseñanza de Lérida i delegat del Servicio de Defensa del Patrimonio
 Salvador Tarragó i Cid (Tortosa, 1941), arquitecte i urbanista català
 Jaume Tarragó i Plana, l'Espiridió de Tarragona, (Tarragona, 1857 - 1908), casteller que va descarregar com a segon el primer 4 de 9 sense folre.
 Segon cognom:
 Ramon O'Callaghan i Tarragó (Benissanet, 1798 - Montpeller, 1844), militar que lluità a favor de la causa carlina
 Manuel Andreu Tarragó (Barcelona, 1944 - 2016) fou un militant obrer i veïnal.
 Francesc Caballer i Tarragó (Barceloneta, 1926), dirigent veïnal català.
 Carme Rigalt Tarragó (Vinaixa, Lleida, 1949), periodista i escriptora catalana
 Julià Ribera Tarragó (Carcaixent, 1858 - 1934), referent mundial en el camp de l'arabisme
 Josep Sala Tarragó (Barcelona, 1896 - 1962), fotògraf i grafista 
 Jesús Maria Tibau i Tarragó, Jesús M. Tibau, (Cornudella de Montsant, 1964), escriptor català

 Miscel·lània:
 Tossal de Tarragó, muntanya de 548 metres que es troba al municipi de Valls, a la comarca de l'Alt Camp
 Cal Tarragó, habitatge d'Hostafrancs, al municipi dels Plans de Sió, inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya